Tailly (Ardennes)
 Tailly (Côte-d'Or)
 Tailly (Somme)